La Vysšaja Liga 1996 fu la quinta edizione della massima serie del campionato russo di calcio; vide la vittoria finale dello , al suo quarto titolo. Capocannoniere del torneo fu Aleksandr Maslov, calciatore del , con 23 reti.

Stagione

Novità 
Dalla Vysšaja Liga 1995 era stato retrocesso il , mentre dalla Pervaja liga 1995 erano stati promossi il , il  e lo , portando il numero di squadre partecipanti da 16 a 18. Prima dell'inizio del campionato il  ha cambiato denominazione in , lo  ha cambiato denominazione in , la  ha cambiato denominazione in .

Formula 
Le diciotto squadre partecipanti si sono affrontate in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 34 giornate. La prima classificata al termine della stagione regolare era designata campione di Russia e ammessa in UEFA Champions League 1997-1998. Le squadre classificate al secondo e al terzo posto venivano ammesse in Coppa UEFA 1997-1998, con le ammissioni che sarebbero andate a scalare se la vincitrice della Coppa di Russia, ammessa in Coppa delle Coppe 1997-1998, avesse concluso il campionato nelle prime tre posizioni. Ulteriori tre posti vennero assegnati per la partecipazione alla Coppa Intertoto 1997. Le ultime tre classificate erano retrocesse in Pervaja liga.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Russia e ammessa alla UEFA Champions League 1997-1998.
      Ammesse alla Coppa UEFA 1997-1998.
      Ammessa alla Coppa delle Coppe 1997-1998.
      Ammessa alla Coppa Intertoto 1997.
      Retrocesse in Pervaja liga 1997.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Spareggio per il titolo 
Lo spareggio per il titolo è stato disputato tra lo  e l', che avevano concluso al primo posto a pari punti il campionato. Il titolo è andato allo , vincitore per 2-1 grazie alle reti di Il'ja Cymbalar' al 27º minuto e di Andrej Tichonov all'84º minuto, mentre per l' è andato a segno Anatolij Kaniščev all'88º minuto.

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Pervaja liga 1996

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1996
1996